Ла Либертад II има више значења:

 Ла Либертад II (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Либертад II (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику